El término Ulzama puede referirse a:
 Ulzama: Valle y municipio español de la Comunidad Foral de Navarra; o
 Río Ulzama: Río español de la Comunidad Foral de Navarra afluente del río Arga.